Oldenhof ist der Familienname von:

 Ben Oldenhof (* 1955), niederländischer Bildhauer
 Bouke Oldenhof (* 1957), niederländischer Übersetzer
 Herman Martinus Oldenhof (1899–1985), niederländischer Politiker
 Jasper Oldenhof (* 1991), niederländischer Schauspieler 
 Lisa Oldenhof (* 1980), australische Kanutin

Oldenhof bezeichnet außerdem:
 Oldenhof (Markelo), Rittergut in Markelo
 Oldenhof (Vollenhove), Rittergut in Vollenhove